Monte Grappa – massiccio montuoso
Montegrappa – produttore di gioielli
Montegrappa – suddivisione urbanistica
Montegrappa-Santa Rosalia – quartiere di Palermo
Reparto di supporto psicologico "Monte Grappa" – reparto dell'Esercito Italiano